Следи списак награђених глумаца Наградом Сатурн за најбољу споредну мушку улогу (филм).

Спољашње везе 

Награде Сатурн
Награде